Il singolare del torneo di tennis Synot Tip Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Katarzyna Kawa che ha battuto in finale Renata Voráčová 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Sandra Záhlavová (quarti di finale)
 Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
 Paula Kania (quarti di finale)
 Mailen Auroux (primo turno)

 Arantxa Parra Santonja (primo turno)
 Nicole Rottmann (primo turno)
 Anastasija Pivovarova (primo turno)
 Tina Schiechtl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Synot Tip Open 2012